Фетейра (Ангра-ду-Эроишму) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.
 Фетейра (Орта) — район в Португалии, входит в округ Азорские острова.